СОС:
 СОС от  — сигнал, передаваемый радистами в азбуке Морзе: «… - - - …». Позже SOS расшифровали как save our souls или save our ship, что означает «спасите наши души» или «спасите наш корабль»;
 СОС — Самараоргсинтез;
 СОС — свободная от ошибок секунда;
 СОС в маркировке — секундомер однострелочный;
 СОС — сельский общественный совет;
 СОС — сетевая операционная система;
 СОС — система обхода сознания;
 СОС — система обработки сообщений;
 СОС — система ограничительных сигналов;
 СОС — собственные оборотные средства;
 СОС — список отозванных сертификатов.

См. также 
 Сос
 SOS (значения)